W Rumunii
 Nucșoara – gmina w okręgu Ardżesz
 Nucșoara – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Nucșoara
 Nucșoara – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Sălașu de Sus
 Nucșoara de Sus – wieś w okręgu Prahova, w gminie Poseștii
 Nucșoara de Jos – wieś w okręgu Prahova, w gminie Poseștii